Arveprins Carol Victor af Albanien, indtil sin fars tronbestigelse kendt som Prins Karl Viktor til Wied, (19. maj 1913 – 8. december 1973) var en tysk og albansk prins, der var den eneste søn af Fyrst Vilhelm 1. af Albanien og hans hustru Prinsesse Sophie af Schönburg-Waldenburg.

Ved sin fars tronbestigelse i 1914 blev han arveprins af Albanien. Han blev også kendt under navnet Skënder som en hyldest til den albanske nationalhelt Skanderbeg.

Carol Victor var halvfætter til Kong Christian 10. af Danmark og Kong Haakon 7. af Norge.

Biografi

Tidlige liv 

Prins Karl Viktor til Wied blev født den 19. maj 1913 i Potsdam i Brandenburg i Preussen. Han var det andet barn og eneste søn født i ægteskabet mellem Prins Vilhelm til Wied og Prinsesse Sophie af Schönburg-Waldenburg. Karl Viktors far var den tredje søn af den tyske general og politiker Fyrst Wilhelm af Wied i hans ægteskab med Marie af Nederlandene. Hans mor var datter af Arveprins Otto af Schönburg-Waldenburg og Prinsesse Lucia af Sayn-Wittgenstein-Berleburg, der begge var medlemmer af mediatiserede tyske fyrstehuse. Hun var af fjern albansk afstamning som efterkommer af Ruxandra Ghica, datter af Grigore 1. Ghica, Fyrste af Valakiet. Slægten Ghica var et græsk ortodoks fanariotisk dynasti af albansk afstamning. Karl Viktors eneste søster, Prinsesse Marie Eleonore, var blevet født fire år før Karl Viktor.

I oktober 1913 blev hans far tilbudt at blive Fyrste af Albanien. Ved sin fars tronbestigelse blev han arveprins af Albanien, hvor han også blev kendt under navnet Skënder, opkaldt efter den albanske nationalhelt Skanderbeg. Familien ankom til Durrës i Albanien den 7. marts 1914. De måtte dog allerede forlade landet igen i september samme år. Formelt forblev faderen dog fyrste af Albanien frem til 1925, da landet blev udråbt til republik, og Vilhelms regeringstid officielt blev afsluttet.

Ægteskab 
Arveprins Carol Victor giftede sig den 8. september 1966 i New York i USA med Eilen Johnston, datter af George Johnston og Alice Percival. Der blev ikke født børn i ægteskabet.

Senere liv 
Arveprins Carol Victor døde 60 år gammel den 8. december 1973 i München i Vesttyskland.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater fra fødsel til død 
 19. maj 1913 – 7. marts 1914: Hans Durchlauchtighed Prins Karl Viktor til Wied
 7. marts 1914 – 8. december 1973: Hans Højhed Arveprins Carol Victor af Albanien

Anetavle

Referencer

Litteratur

Eksterne henvisninger 

Huset Wied
Kongelige fra Albanien
Arveprinser
Personer fra Potsdam
Tronfølgere som aldrig tiltrådte
Tronprætendenter